Alucema o alhucema es el nombre común de varias plantas de la familia Lamiaceae, en particular:
 Lavandula angustifolia
 Lavandula dentata
 Lavandula lanata
 Lavandula latifolia
 Lavandula multifida
 Lavandula spica
 Lavandula stoechas
 Salvia lavanduloides

También puede referirse a:
 Gino Alucema, futbolista chileno

Véase también
 Alhucemas (desambiguación)

Arabismos